Pierre de Savoie peut faire référence à :
 Pierre  de Savoie (1048-1078), marquis en Italie, considéré comte de Savoie et de Maurienne (1060-1078) ;
 Pierre II de Savoie (1203-1268), ecclésiastique, laïc puis comte de Savoie et de Maurienne (1060-1078) ;
 Pierre de Savoie, appelé parfois Pierre III de Savoie, (?-1332), fils de Thomas III de Piémont, archevêque de Lyon (1308–1332) ;
 Pierre de Savoie (v. 1440-1458), fils du duc Louis  de Savoie, évêque de Genève et évêque de Tarentaise.

Maison de Savoie